Kota peut désigner :
une kota, subdivision de l'Indonésie
les Kotas (ou Bakotas), un peuple du Gabon et de la République du Congo
le kota, une langue africaine
le kota, une langue dravidienne
un kota, habitation finlandaise :  Kota

Patronyme 
Kota est un nom de famille notamment porté par :
 Rushi Kota (1987-), acteur indien

Localité
Kota, ville du district de Kota au Rajasthan en Inde
 Kōta, un bourg du Japon

Voir aussi 

 les Kotakotas, un peuple en voie de disparition du Gabon ;
 un  est une quantité allouée pour une période de temps à un agent.

Homonymie de toponyme